Cet article récapitule le bilan du Mouloudia Club d'Alger en Coupe d'Algérie de football.

Tableau récapitulatif

Statistiques 
(maj fin 2019-2020)

Records 

  est la date du  officiel du Mouloudia en coupe d'algérie contre lUS Bouzereah.
  est la date de la  disputée par lu club.
 US Bouzereah est Premier adversaire en coupe d'algérie dans l'histoire du club.
 La  dans l'histoire du club en coupe d'algérie est de 4-2 contre l'US Bouzereah.
 Le nombre de fois que le club a joué la séance des tirs au but est 29 (19 victoires et 10 défaites).
 Le nombre de titres consécutifs remportés par le club est 2.
 Le nombre de qualifications consécutives par tirs au but est 2.
 Le nombre d'éliminations consécutives par tirs au but est 3.
 Le nombre de matchs consécutifs joués aux tirs au but est 4.
 Le nombre de titres remportées contre la même équipe est 4 (USM Alger).
 Le nombre de finales jouées contre la même équipe est 5 (USM Alger).
 Le nombre de victoires consécutives est de 9.
 Le nombre de matchs consécutifs sans défaite est 19 (entre 2005 et 2010).
 La plus large victoire : 9-0 contre IRB Aïn Deheb le  au stade du Maghreb Arabe à Oued Rhiou ( de finale).
 La plus large défaite : 4-1 contre le MO Constantine'' le  au Stade Ben Abdelmalek à Constantine (demi-finale). 
 Le plus grand nombre de buts dans un match est de 11 (victoire du Mouloudia 9-2 contre ICM Alger).
 Le Mouloudia a été éliminé 11 fois par le futur champion de la compétition.
 La plus longue série de matchs sans marquer le moindre but est de 4.
 La plus longue série de matchs sans encaisser le moindre but est de 4.
 Le nombre de clubs différents rencontrés est de 92.

dernière mise à jour : 01/04/2017 (MCA 0-0 JSK)

 Buteurs depuis 1962-2020 18 buts: Hassen Tahir17 buts: Abdesslem Bousri13 buts: Zoubir Aouadj 11 buts: Nasser Bouiche10 buts: Ali Bencheikh, Omar Betrouni, Zoubir Bachi9 buts: Fodil Dob et (9 buts contre son camp)8 buts: Hadj Bouguèche7 buts: Moustapha Djallit, Salim Boumechra, Abdenour Bellemou, Aissa Draoui6 buts: Mourad Saâdi5 buts: Walid Derrardja, Reda Babouche, Noureddine Daham, Rahmouni, Bachta, Oucif, Kamel Lemoui4 buts: Mohamed Souibaâh, Abderrahmane Hachoud, Mekhloufi, Sebbar, Ait Hamouda, Aizel Mohamed + (inconuu 4 buts)3 buts: Nekkache, Boudebouda, Besseghir, Badji, Bouacida, Largot, Braham Chaouch, Gasmi Hocine, Ameur Benali, Meghichi, Mahiouz, Berkani, Atbi, Benali 12 buts: Bourdim, Azzi, Aouedj Sid Ahmed, Djemaouni, Gourmi, Koudri, Belkheir Abdenour ,Cherrad ,Belghomari, Younès, Foudili, Saifi, Slatni Yacine ,Benmessahel, Hadjouri, Zenir ,El Aouada, Maloufi, Benfeddah, Azef1 but''': Frioui, Mebarakou, Balegh,Zerdab, Seguer, Chérif El Ouazzani, Kacem, Zeghdane, Abid, Merzougui, Gharbi, Ghazi, Yachir, Bachiri, Sayeh, Yahia Chérif, Sofiane, Harkat, Derrag,Zemmamouche, Amroune, Attafen,Belkheir Mohamed Lamine, Hadjadj, Sidibé, Maouche, Chenoufi, Faisca, Larbi Bouamrane, Aouidet Salim, Aouidet Sid Amed, Slatni Mourad, Ait Tahar, Merakchi, Lazizi, Meraga, Sellou,Mechri, Hedibel,Ghouli, Maza, Tebbal, Belhaouchet, Raissi Abdelkrim, Messaoudi Rabah, Djahmoune, Yacef Boualeem, Ferhi, Ghrib, Azzouz 1, Azzouz 2, Kaoua Abdenour, Amrous Sadek, Zerroug, Metrah, Djazouli

Bilan par adversaires 

Football
Coupe d'Algérie de football